Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 242001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 lipca 2002 do 12 października 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

242001-242100

242101-242200

242201-242300

242301-242400

242401-242500

242501-242600

242601-242700

242701-242800

242801-242900

242901-243000

Przypisy 

Lista planetoid 242001-243000